Le Héros peut faire référence à :

Cinéma 
 Le Héros, film indien de Satyajit Ray sorti en 1966.

Littérature 
 Le Héros (The Hero), nouvelle de George R. R. Martin parue en 1971.

Bâtiments de la Marine française 
  (1701-1719)
  (1752), détruit en 1759 à la bataille des Cardinaux ;
 , vaisseau de 74 canons construit en 1778, vaisseau amiral de Suffren, sabordé par les Britanniques à Toulon en 1793 ;
 , vaisseau de 74 canons de , mis sur cale en 1795 et lancé en 1801, il combat à la bataille de Trafalgar ;
 Le Héros, vaisseau de ligne français de 118 canons de  (1813-1828)
 , sous-marin français de la .

Voir aussi 

 

Nom de bateau de la Marine française